Le qualificazioni del singolare maschile del Maharashtra Open 2023 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Christopher Eubanks (ritirato)
  Elias Ymer (qualificato)
  Mattia Bellucci (ultimo turno)
  Maximilian Marterer (qualificato)

  Flavio Cobolli (qualificato) 
  Otto Virtanen (primo turno) 
  Cedrik-Marcel Stebe (ritirato) 
  Nicholas David Ionel (primo turno)

Qualificati 

  Flavio Cobolli
  Elias Ymer

  Ramkumar Ramanathan 
  Maximilian Marterer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2023